Best of est un terme anglais signifiant « le meilleur de », généralement utilisé pour désigner une compilation proposant les meilleurs morceaux ou les plus grands succès commerciaux d'un artiste ou d'un groupe. Le terme s'est peu à peu étendu à d'autres domaines que la musique avec des best of d'apparitions télévisées, sketches, clips, extraits divers, etc.

Best of 

 Best of, est le titre de la 1 compilation de Vanessa Paradis ;
 Best of, est un album du groupe Tokio Hotel. L'album reprend 18 chansons des albums Schrei, Zimmer 483 et Humanoïd ;
 Best of, est la première compilation du groupe de rap Suprême NTM ;
 Best of, est une compilation de la chanteuse Jeanne Mas ;
 Best of, est la première compilation de Vanilla Ninja ;
 Best of, est le titre de la première compilation de la chanteuse française Lorie ;
 Best of, est une compilation du groupe Kyo regroupant tous ses singles, quelques autres titres et également deux inédits ;
 Best of, est une compilation de la Mano Negra sortie en 1998 chez Virgin Records ;
 Best of, est la première compilation du chanteur Benjamin Biolay sorti le  chez Virgin ;
 Best of, est un album de Renaud Hantson sorti en octobre 2009 ;
 Best of, est une compilation d'Angelo Branduardi sortie en 1992 ;
 Best of, est une compilation du groupe Téléphone, sortie en 1996 ;
 Best of, est une compilation complétée de titres inédits d'Angelo Branduardi, sortie en 1998 .

Autres

Le Best Of 
 Le Best Of, un album de la chanteuse Hélène Ségara (2004)
 Le Best Of, une compilation du groupe les Wriggles sortie en 2006 ;
 Le Best Of, une compilation du musicien français Lord Kossity, sortie en 2009 sur le label U.M.G. ;

The Best of 
 The Best of, est une compilation de De La Soul, sortie le  ;
 The Best of Nick Cave and the Bad Seeds, est le onzième album de Nick Cave and the Bad Seeds, paru en 1998, un an après The Boatman's Call ;
 The Best of 1980-1990, est la première compilation du groupe de rock irlandais U2 sorti le  sur le label Island Records ;
 The Best of DMX, est une compilation de DMX, sorti le  ;
 The Best of The Doors, est le premier album-compilation du groupe américain The Doors ;
 The Best of: Greatest Hits,  est un album de compilations de Zucchero, il sort en 1997.
 The Best of: Volume 1, est la première compilation du groupe australien Silverchair, sorti en 2000 pour conclure avec leur premier label Murmur ;
 The Best of Both Worlds, est le premier single de Miley Cyrus sous le nom Hannah Montana et la chanson thème de la série télé ;
 The Best of Depeche Mode Volume 1, est la cinquième compilation du groupe britannique Depeche Mode ;
 The Best of Guru's Jazzmatazz, est une compilation de Guru, sorti le  ;
 The Best of Deicide, est une compilation du groupe de Death metal américain Deicide ;
 The Best of Me, est une compilation de Bryan Adams, sortie en 1999 ;
 The Best of Celine Dion, est la cinquième compilation de Céline Dion, sortie en 1988 ;
 The Best of Nelly, est une compilation de Nelly, sortie le  uniquement au Japon ;
 The Best of Anita Baker, est un album-compilation de la chanteuse de rhythm and blues/soul américaine Anita Baker ;
 The Best of 1990-2000, est la deuxième compilation du groupe de rock irlandais U2 sortie le  ;
 The Best of Cold Chillin', est une compilation de Biz Markie, sortie le  ;
 The Best of Van Morrison, est un album de Van Morrison sorti en 1990 ;
 The Best of Black Sabbath, est une compilation de morceaux musicaux du groupe de heavy metal britannique Black Sabbath, sorti en 2000 ;
 The Best of Brandy, est une compilation des chansons de Brandy, sortie en 2005 ;
 The Best of Mandy Moore, est la première compilation de la chanteuse américaine Mandy Moore, sortie le  ;
 The Best of Parliament: Give Up the Funk, est une compilation de Parliament sorti chez Casablanca Records en 1995 ;
 The Best of Cold Chillin: Masta Ace, est une compilation du rappeur Masta Ace, sortie le  ;
 The Best of Keane, est le premier album compilation du groupe de rock britannique Keane, sorti le  ;
 The Best of OMD, est la première compilation d' ;
 The Best of Status Quo, est la première compilation du groupe anglais Status Quo ;
 The Best of George Harrison, est la première compilation de George Harrison sortie en novembre 1976 ;
 The Best of Nickelback: Volume 1, est une compilation du groupe de rock canadien Nickelback, qui a été publiée le  ;
 The Best of DJ Quik: Da Finale, est une compilation de DJ Quik, sortie le  ;
 The Best of Lisa Gerrard, compilation de Lisa Gerrard ;
 The Best of Syd Barrett: Wouldn't You Miss Me?, est une compilation de Syd Barrett, parue en 2001 ;
 The Best of Judas Priest: Living After Midnight, est une compilation du groupe de heavy metal britannique Judas Priest ;
 The Best of Capone-N-Noreaga: Thugged da F*@, est une compilation de Capone-N-Noreaga, sortie le  ;
 The Best of Elvis Costello: The First 10 Years, est une compilation d'Elvis Costello sortie le 1er mai 2007 sur le label Hip-O Records ;
 The Best of Hootie and the Blowfish: 1993-2003, est la première compilation du groupe américain Hootie and the Blowfish ;
 The Best of Jon and Vangelis, est la première compilation du chanteur Jon Anderson et du musicien Vangelis, sortie après leurs trois premiers albums, en 1984.
  est une compilation du guitariste de heavy metal suédois Yngwie Malmsteen, sortie le .

Autres orthographes 

 Blur: The Best of, est une compilation de 18 (sur 23) singles de Blur parus entre 1990 et 2000 ;
 Urban Trad : The Best Of, est le cinquième album du groupe musical belge Urban Trad, ainsi que sa toute première compilation, sorti en avril 2010 ;
 Radiohead: The Best Of, est une compilation du groupe de rock alternatif anglais Radiohead, sortie le  ;
 Best-of 1996, est un album studio paru en 1996 qui comporte douze titres dont sept chansons inédites et des réorchestrations de cinq succès du chanteur Jean-Jacques Debout ;
 Best of Lara Fabian, est le premier album compilation de Lara Fabian sorti le  ;
 Best of The Corrs, est un album du groupe irlandais The Corrs qui regroupe ses meilleures chansons depuis leurs débuts ;
 Best of Kat-Tun, est le  album du groupe KAT-TUN, sorti sous le label J-One Records le  au Japon ;
 Best of 061122-071122, est le quatrième album de la chanteuse suédoise Miss Li. Il est sorti en 2007 ;
 Best of 2Pac, est un album posthume de 2Pac, sorti en 2007.
 Best of the Best 2, est un film américain d'arts martiaux sorti en 1993 et réalisé par Robert Radler ;
 Best of Koffi Olomidé, est un album de Koffi Olomidé ;
 Best of Hilary Duff, est le premier album compilation de la chanteuse américaine Hilary Duff, sorti en  ;
 Best of '98, est le  de la chanteuse allemande d'Eurodance C.C.Catch sorti le  ;
 Best of Soul, est une compilation des chansons japonaises de BoA ;
 Best of The Beach Boys, est une compilation des Beach Boys sortie en 1966 ;
 Best of Rapture's Delight, est une compilation de KRS-One, sortie le  ;
 Best of The Beach Boys Vol. 3, est une compilation des Beach Boys parue en 1968 ;
 Best of B-Boy Records, est une compilation des Boogie Down Productions, sortie le  ;
 Best of Saxon, est une compilation du groupe de heavy metal anglais, Saxon ;
 Best of Apocalyptica, est une compilation de morceaux choisis du groupe finlandais Apocalyptica sorti en 2002 (uniquement au Japon) ;
 Best of the Beast, est la première compilation du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden, sortie le  ;
 Best of Crystal Kay, est la 3compilation de la chanteuse Crystal Kay, sorti sous le label Sony Music Entertainment Japan le  au Japon ;
 Best of Dark Horse (1976-1989), est une compilation de George Harrison regroupant ses titres principaux publiés entre 1976 et 1989 sur ses albums chez le label Dark Horse Records qu'il a fondé ;
 Best of Manau, compilation de Manau, sorti le  ;
 Best of Jacques Dutronc 3 CD, est une compilation du chanteur compositeur français Jacques Dutronc parue en 2009 ;
 Best of Voivod, est le premier et jusqu'aujourd'hui seul album compilation du groupe québécois Voivod ;
 Best of: Volume 1, est le premier album de compilation de Van Halen sorti en 1996 ;
 Best of: LaFee, est la première compilation de la chanteuse allemande LaFee ;
 Trust: Le Best Of, est une compilation CD/DVD de Trust disponible depuis 2008 ;
 Best of Aya Ueto: Single Collection, est la  de Aya Ueto, sorti sous le label Pony Canyon le  au Japon ;
 Best of Bowie, est une compilation de David Bowie couvrant l'ensemble de sa carrière depuis l'album Space Oddity jusqu'à l'album Heathen (l'album Reality n'était pas encore sorti à l'époque de cette compilation) ;
 Best of Rockers 'n' Ballads, est une compilation du groupe allemand de hard rock Scorpions parue en 1989 sous le label Mercury Records qui réunit leurs plus grands succès des années 1980 ainsi qu'une reprise de "I Can't Explain" des Who ;
 Best of You, est le premier single du groupe de rock Foo Fighters issu de l'album In Your Honor sorti en 2005 ;
 Best of Mucc, est une compilation du groupe de rock japonais Mucc sortie le , en même temps que la compilation Worst of Mucc ;
 Best of Kris Kross Remixed '92 '94 '96, est une compilation de remixes de Kris Kross, sortie le  ;
 Best of The Beach Boys Vol. 2, est une compilation des Beach Boys parue en 1967 ;
 Best of Gilles Servat : 40 ans de succès, est la quatrième compilation de Gilles Servat, paru en juin 2010 chez Wagram ;
 777: Best of Dreams, est un album spécial du groupe Dream, à la fois album de reprises et compilation.